Лазар Стојановић се може односити на:

 Лазар Стојановић (1904—1942), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.
 Лазар Стојановић (1944—2017), српски и југословенски редитељ, представник „Црног таласа“

као и на:

 Лазо Стојановић (1912—1942), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.